Barzilay est un patronyme porté notamment par :

 Frédéric Barzilay (1917-2015), photographe français ;
  (1944-), juge américaine au Tribunal de commerce international des États-Unis ;
 Regina Barzilay (1970-), professeure au Massachusetts Institute of Technology.